Виктор Александрович Гуружапов () — советский и российский психолог. Доктор психологических наук, профессор, специалист в области психологии образования и музейной педагогики. Заведующий кафедрой педагогической психологии факультета психологии образования МГППУ (с 1999 года).

Биография 
В. А. Гуружапов являлся руководителем секции «Психология и педагогика начального образования» Учебно-методического объединения вузов РФ по направлению «Психолого-педагогическое образование».

Член Общества психологов России, Федерации психологов образования России и Союза журналистов РФ. Член Международного общества культурно-деятельностных исследований (International Society for Cultural and Activity Research, ISCAR), Международной ассоциации развивающего обучения.

1971 г. — окончил Иркутский государственный университет, математический факультет.

1972 г. — работал преподавателем в Восточно-Сибирском технологическом институте.

1974-76 гг. — руководил изостудией в г. Улан-Удэ.

1976-78 гг. — учеба на факультете психологии МГУ им. М. В. Ломоносова.

1981 г. — окончил аспирантуру НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР (ныне Психологический институт РАО).

1983 г. — защитил кандидатскую диссертацию по теме «Развитие понимания младшими школьниками искусства в процессе обучения живописи».

1986—2011 гг. — являлся старшим научным сотрудником Третьяковской галереи, с 1999 г. заведовал там отделом методической работы и музейной педагогики.

2002 г. — защитил докторскую диссертацию по теме «Смыслопорождающие системы понимания искусства детьми младшего школьного и подросткового возраста (на материале живописи и графики)».

Научная деятельность 
В. А. Гуружапов принимал активное участие в следующих областях научных и научно-методических исследований: теория развивающего обучения (система Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова), психология художественного развития детей, психология деятельностной педагогики, теория и практика высшего профессионального образования психолого-педагогического направления, музейная педагогика, экспертиза инноваций в области современного общего образования.

Принимал активное участие в разработке Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование».

Как эксперт принимал участие в деятельности инновационной образовательной сети «Эврика». Осуществлял научное руководством рядом экспериментальных площадок на базе школ г. Москвы и г. Улан-Удэ.

Издательская деятельность 
В. А. Гуружапов являлся членом редакционных коллегий журналов:

 «Психологическая наука и образование»
 «Культурно-историческая психология»
 «Искусство в школе»

Преподавательская деятельность 
В. А. Гуружапов читал лекции на очном и очно-заочном отделениях факультета «Психология образования» по дисциплинам:

 «Проектирование и экспертиза образовательных технологий и сред»
 «Введение в психологический анализ учебно-воспитательного процесса в школе»
 «Психологическая теория учебной деятельности».

Являлся руководителем двух магистерских программ: «Психология и педагогика воспитания учащихся» (реализуется МГППУ совместно с Первым Римским Университетом) и «Обучение и развитие младших школьников». В магистратуре читал курсы:

 «Проектирование и экспертиза образовательных систем»
 «Организация профессиональной деятельности ППН».

Награды и звания 
 Заслуженный работник образования Республики Бурятия (1996 г.)
 Премия Президента Российской Федерации в области образования (1998 г.) — за разработку «Системы психологического обеспечения развивающего образования на основе социогенеза» для региональных систем образования.
 Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2007 г.)
 Серебряный знак «Пси» за заслуги в развитии психологии (2008 г.)
 Лауреат премии и знак «Золотой фонд прессы» (2008 г.)
 Юбилейная медаль «За особые заслуги в развивающем обучении» Международной Ассоциации «Развивающее обучение» (2008 г.) — как учёный и практик, способствующий становлению и развитию образовательной системы Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова

Основные публикации 
 Гуружапов В. А. Как учить детей понимать изобразительное искусство. Очерки психологии порождения смысла произведений живописи и графики. — М.: РИА «Мы и мир», 1999.
 Гуружапов В. А. Экспертиза учебного процесса развивающего обучения в системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова. Учебно-методическое пособие. — М.: АНО Центр «Развивающее образование», 1999.
 Инновационная сеть развивающего образования / Под ред. В. А. Гуружапова. — М.: Эврика, 2003.
 Гуружапов В. А. Экспертиза образовательных технологий и сред. Учебно-методическое пособие. — М.: АНО «ПЭБ», 2010.
 Гуружапов В. А. Учебная деятельность в развивающем обучении (система Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова). Методическое пособие. — М.: АНО «ПЭБ», 2010.
 Гуружапов В. А. Очерки проблем психологической поддержки инновационной образовательной деятельности школ. — М.: АНО «ПЭБ», 2010.

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница В. А. Гуружапова на сайте факультета психологии образования МГППУ. Видеопрезентация возглавляемой им кафедры педагогической психологии.
 Личная страница В. А. Гуружапова на Портале психологических изданий PsyJournals.ru